

Patronyme 

 Pierre Viret (1511-1571), réformateur vaudois et une figure importante de la Réforme protestante ;
 Jean Viret (1894-1970), géologue et paléontologue français
 Louis Viret (1917-1974), acteur français ;
 Gérald-Brice Viret (1967-), dirigeant de l'audiovisuel ;
 Jacques Viret, (1943-), musicologue français d’origine suisse.